Swahili kan avse:
Swahili – ett bantuspråk som talas i östra och centrala Afrika  
Swahilier – en folkgrupp på Östafrikas kust 
Swahili (kultur) – gemensamma kulturyttringar som historiskt bundit samman sultanat och småriken längs den östafrikanska kusten